LOL é uma sigla que significa laughing out loud. LOL, LoL ou Lol pode referir-se a:

LoL abreviação para League of Legends, uma arena de batalha multijogador em linha (MOBA) desenvolvido pela Riot Games.
LOL (Laughing Out Loud) - filme de comédia francesa de 2008.
LOL (filme) - remake da comédia francesa citada acima.
LOL (álbum de Basshunter) - terceiro álbum do produtor Basshunter.
Lol (rio) - rio localizado no Sudão do Sul.
Lol Creme - músico inglês.
Lol Tolhurst - alcunha do membro fundador da banda inglesa The Cure, Laurence Andrew Tolhurst.
LOL (álbum de GFriend) - primeiro álbum de estúdio do girl group coreano GFriend.

Desambiguações de topônimos